Хиждеу (Гиждеу):

 Хиждеу, Александр Фаддеевич (Гиждеу, 1811—1872) — русский писатель, историк и фольклорист. 
 Хиждеу, Болеслав Фаддеевич (1812—1886) — русский литератор, публицист, историк, брат А. Ф. Хиждеу.
 Гиждеу, Сергей Павлович (1917—2003) — советский филолог-германист, редактор и переводчик.
 Хиждеу, Фаддей Александрович (Богдан Петричейку Хашдеу, 1836—1907) — молдавский и румынский писатель, поэт, филолог, публицист, историк, сын А. Ф. Хиждеу.